Spojení písmene L a číslice 2 může mít různé významy:
 jeden z libračních bodů
 označení leteckého předpisu
 druhá úroveň (; např. u vyrovnávací paměti počítače, tech. podpory, …)  
 Lp prostor či Lp-prostor jeden prostorů funkcí z funkcionální analýz
 někdy se tak označuje 2. vrstva síťového modelu ISO/OSI (Layer 2)